Niobijum oksid se može odnositi na:

 Niobijum monoksid (niobijum(II) oksid), NbO
 Niobijum dioksid (niobijum(IV) oksid), NbO2
 Niobijum pentoksid (niobijum(V) oksid), Nb2O5

Osim gore navedenih, postoje i drugi oksidi
opšta formula Nb3n+1O8n−2 gde je n u opsegu od 5 - 8 inkluzivno, e.g. Nb8O19 (Nb16O38).
 Nb12O29 i Nb47O116

Reference